Miejscowości w USA:
 Kenneth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Rock
Gminy w USA:
 Kenneth (ang. Kenneth Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan